Иоганн Прейслер:
 Прейслер, Иоганн Даниэль (1666—1737) — немецкий живописец.
 Прейслер, Иоганн Мартин (1715—1795), — немецкий живописец и гравёр.
 Прейслер, Иоганн Юстин (1698—1771) — немецкий живописец и гравёр.